Узвишшя — Гора, височина, будь-яке підвищення на місцевості.
 Узвишшя — штучно зроблене підвищення (поміст, постамент, майданчик і т. ін.).
 Узвишшя — Простір високо над землею.
 Священне узвишшя — місце для поклоніння Богові, яке зазвичай влаштовували на верхів'ях пагорбів чи гір або ж на зроблених людиною підвищеннях.
 «Дорога до узвишшя» — збірка-переклад поезій світової класики, зокрема: Омара Хайяма, Сергія Єсеніна, Едуарда Асадова та інших.
 Узвишшя «Біла гора» — узвишшя в Товтрах, утворене твердими силурійськими вапняками.
 Узвишшя — Твір Гійома Аполлінера.

Джерела 
Словник української мови: в 11 томах. — Том 10, 1979. — Стор. 405.